Frankenberg (Eder), een stad in de Duitse deelstaat Hessen
 Frankenberg (Saksen), een stad in de Duitse deelstaat Saksen
 Frankenberger Viertel, een stadsdeel van Aken